Бокейханов, Букейханов — фамилия; имеет женскую форму Бокейханова.
 Бокейханов, Алихан Нурмухамедович (1866—1937) —  основатель  партии «Алаш», Председатель правительства Алашской автономии. 
 Бокейханов, Габдол-Хаким Нурмухамедулы (1896—1938) — казахский государственный и общественный деятель, потомок хана Бокея.
 Бокейханов, Махамбет Нурмухамедулы (1890—1937) — кюйши-композитор.
 Бокейханов, Мендикерей (1808—1868) — султан Бокеевской Орды.
 Бокейханов, Науша Мырзагерейулы (1870—1944) — казахский домбрист, кюйши, один из основателей оркестра казахских национальных народных инструментов.